Kentaro Ishikawa (voetballer) (1970), Japans voetballer.
 Kentaro Ishikawa (langlaufer) (1994), Japans langlaufer.